Анапа — місто, Краснодарський край, Росія
 Анапа — залізнична станція Північно-Кавказької залізниці